A música dos jogos de video Final Fantasy e Final Fantasy II foi composta pelo afamado compositor Nobuo Uematsu, que viria a ser o único compositor encarragado de produzir a música dos próximos sete jogos. Embora as músicas dos álbuns desta página tenham sido compostas separadamente, elas sempre foram lançadas em conjunto. All Sounds of Final Fantasy I-II, uma compilação quase completa de todas as melodias dos dois jogos, foi divulgada pela gravadora DataM/Polystar em 1989, e novamente em 1994 por NTT Publishing. Symphonic Suite Final Fantasy, um arranjo executado por Katsuhisa Hattori e o seu filho Takayuki Hattori, foi publicado pela primeira vez em 1989 e outra vez em 1994. Final Fantasy & Final Fantasy II Original Soundtrack, outro álbum composto por arranjos das músicas originais, mas desta vez realizado por Nobuo Uematsu and Tsuyoshi Sekito, foi publicado em 2002 pela DigiCube e outra vez em 2004 pela Square Enix.

Estas composições foram bem-vindas por críticos: louvaram a qualidade e a emoção das músicas originais e reagiram positivamente aos arranjos. Várias composições, em especial "Main Theme" (Melodia Principal) e "Matoya's Cave" (A Caverna da Matoya), continuam populares nos dias de hoje.

Concepção e criação
Quando Uematsu trabalhava numa loja de música em Tóquio, uma mulher que trabalhava para o departamento de artes da Square, perguntou-lhe se ele estaria interessado em compor algumas músicas para os jogos que estavam a criar, e ele aceitou. No início Uematsu considerou o trabalho como um trabalho à parte, e não acreditou que se iria tornar num emprego a tempo inteiro. Ele afirmou que era apenas uma maneira de ganhar algum dinheiro, enquanto ele trabalhava part-time na loja. Antes de juntar-se à Square, ele componha música para anúncios de televisão. A sua primeira composição foi para o role-playing game de computador Cruise Chaser Blassty. Enquanto trabalhava para a Square, ele encontrou o criador do Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, que perguntou-lhe se ele cria compor música para algum dos seus jogos; pergunta à qual Uematsu respondeu que sim. Sakaguchi deu-lhe algumas instruções, tais como a necessidade de uma música de "batalha" e de "vila", mas deixou o resto ao cargo de Uematsu, para além das limitações técnicas da Famicom. Várias canções de Final Fantasy I e Final Fantasy II foram arranjadas de várias formas para figurar noutros jogos, nomeadamente "Prelude" (Prelúdio), "Battle" (Batalha), "Victory" (Vitória) e as melodias do Chocobo.

Albuns

All Sounds of Final Fantasy I-II
All Sounds of Final Fantasy I-II é um álbum de música organizando a música dos jogos Final Fantasy I e Final Fantasy, composta, arranjada e conduzida por Nobuo Uematsu. Contém 49 faixas que somam uma duração de 62:32. Foi lançado pela primeira vez a 28 de Fevereiro de 1989 pela gravadora DataM/Polystar. A 25 de Março de 1994 o álbum foi relançado novamente, mas desta vez pela gravadora NTT Publishing.

As faixas 1 e 49 são versões arranjadas que aparecem em ambos os jogos. As faixas 2-21 pertencem ao Final Fantasy I, e as faixas 22-47 ao Final Fantasy II. A faixa 48, "Dungeon", foi composta para o Final Fantasy II, mas não chegou a estrear no jogo; mais tarde, foi utilizada no Final Fantasy VI sob o nome "The Magic House".

Symphonic Suite Final Fantasy
Symphonic Suite Final Fantasy é um álbum de arranjos da música dos jogos Final Fantasy I and Final Fantasy II, composta por Nobuo Uematsu, arranjada por Katsuhisa Hattori e o seu filho Takayuki Hattori, e orquestrada pela Orquestra Sinfónica de Tóquio. Contém 7 faixas e uma duração de 39:49. Foi lançado pela primeira vez a 15 de Julho de 1989 por DataM, e mais tarde a 25 de Março de 1994 por NTT Publishing/Polystar. Na verdade, o álbum é a recordação de um concerto da Orquestra Sinfónica de Tóquio.

Final Fantasy & Final Fantasy II Original Soundtrack
Final Fantasy & Final Fantasy II Original Soundtrack é mais um álbum de músicas arranjadas dois dos primeiros jogos da série Final Fantasy, compostas por Nobuo Uematsu e arranjadas por Nobuo Uematsu e Tsuyoshi Sekito. Contém 65 faixas e uma duração de 1:42:30. Este álbum foi lançado pela primeira a 23 de Outubro de 2002 e novamente a 23 de Setembro de 2004 pela Square Enix. O primeiro disco contém os arranjos de Uematsu da música presente no Final Fantasy I, e o segundo disco os arranjos de Tsuyoshi Sekito do Final Fantasy II.

Lista de faixas

Final Fantasy